Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 7 августа.

Призёры

Финал 

DNS — не стартовал.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике